Rütte ist der Name folgender Orte:

 Rütte (Herrischried), ein Ortsteil von Herrischried im Südschwarzwald
 Rütte (Todtmoos), ein Ortsteil von Todtmoos im Landkreis Waldshut im Südschwarzwald
 Rütte (Todtnau), ein Ortsteil von Todtnau im Landkreis Waldshut im Südschwarzwald

Rütte ist der Familienname von:
 Albert von Rütte (1825–1903), Schweizer Pfarrer und Botaniker
 Théophile de Rutté (1826–1885), Schweizer Kaufmann und erster Honorarkonsul in Kalifornien
 Louis-Frédéric de Rutté (1829–1903), Schweizer Architekt

Siehe auch:
 Rüte
 Ruete
 Reute
 Rutte